|-
| 95201 - || || 21 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95202 - || || 25 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95203 - || || 23 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95204 - || || 23 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95205 - || || 23 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95206 - || || 25 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95207 - || || 20 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95208 - || || 23 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95209 - || 2002 CW || 2 de febrer, 2002 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 95210 - || || 3 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95211 - || || 3 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95212 - || || 3 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95213 - || || 1 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95214 - || || 6 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95215 - || || 3 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95216 - || || 5 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95217 - || || 6 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95218 - || || 8 de febrer, 2002 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| 95219 Borgman || || 8 de febrer, 2002 || Needville || Needville
|-
| 95220 - || || 8 de febrer, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 95221 - || || 8 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95222 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95223 - || || 5 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95224 - || || 5 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 95225 - || || 5 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 95226 - || || 6 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95227 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95228 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95229 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95230 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95231 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95232 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95233 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95234 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95235 - || || 11 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95236 - || || 7 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95237 - || || 7 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95238 - || || 12 de febrer, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 95239 - || || 6 de febrer, 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 95240 - || || 3 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 95241 - || || 6 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95242 - || || 12 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95243 - || || 12 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95244 - || || 12 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95245 - || || 12 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95246 - || || 12 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95247 - || || 12 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95248 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95249 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95250 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95251 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95252 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95253 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95254 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95255 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95256 - || || 6 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95257 - || || 12 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95258 - || || 12 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95259 - || || 12 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95260 - || || 13 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95261 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95262 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95263 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95264 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95265 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95266 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95267 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95268 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95269 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95270 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95271 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95272 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95273 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95274 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95275 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95276 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95277 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95278 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95279 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95280 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95281 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95282 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95283 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95284 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95285 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95286 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95287 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95288 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95289 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95290 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95291 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95292 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95293 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95294 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95295 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95296 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95297 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95298 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95299 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95300 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
5